FTTD steht für:
 fibre to the desk (deutsch: „Glasfaser bis zum Schreibtisch“), siehe Glasfasernetz #Fibre To The Desk
 Flughafen Moundou (ICAO-Code), tschadischer Flughafen

Abkürzung